Table des caractères Unicode U+07C0 à U+07FF (1 984 à 2 047 en décimal) (écrits de droite à gauche).

N’ko (Unicode 5.0 à 11.0) 
Chiffres, voyelles, consonnes et consonnes archaïques, marques de ton, symbole oo dennen, signes de ponctuation (gbakurunen, virgule, point d’exclamation), signe d’extension de lettre lajanyalan et symboles monétaires, utilisés pour l’écriture avec l’alphabet n’ko des langues mandées en Afrique occidentale.

Comme l’écriture arabe, l’écriture n’ko se lit de droite à gauche.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 5.0

Compléments Unicode 11.0

Voir aussi

Liens externes 
   NKo, tableau sur le site Unicode.
   N’ko, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

0007C